Qingshi ist:

 die chinesische Bezeichnung eines Werkes der tibetischen Geschichtsschreibung, siehe Blaue Annalen;
 die Großgemeinde Qingshi (青石镇) im Kreis Changshan der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Qingshi (Changshan);
 das Dorf Qingshi (青狮村) der Großgemeinde Mingyue im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qingshi (Mingyue);
 das Dorf Qingshi (青石村) der Großgemeinde Qianjin im Kreis Nenjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Qingshi (Qianjin).